Ezawa ist der Familienname folgender Personen:

 Kennosuke Ezawa (1929–2022), japanischer Linguist und Autor
 Kota Ezawa (* 1969), deutscher Computergrafiker und Multimedia-Künstler